Amine Et Taïbi (5 februari 2003) is een Belgisch voetballer die onder contract ligt bij KRC Genk.

Clubstatistieken
	
Bijgewerkt op 14 augustus 2022.

Belgisch voetballer